Wyspa Bożego Narodzenia – australijskie terytorium zależne na Oceanie Indyjskim
 Wyspa Bożego Narodzenia (Kiritimati) – stanowiący część Kiribati atol na Oceanie Spokojnym